Rosenscheldiella är ett släkte av svampar. Rosenscheldiella ingår i familjen Venturiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rosenscheldiella